

Letteratura
Back to God's Country – romanzo del 1920 di James Oliver Curwood

Cinema
Il ritorno al paradiso terrestre (Back to God's Country) – film statunitense del 1919 diretto da David Hartford
Back to God's Country – film statunitense del 1927 diretto da Irvin Willat
Il comandante del Flying Moon (Back to God's Country) – film statunitense del 1953 diretto da Joseph Pevney